Monster Bash (terme anglais signifiant la fête des monstres ou frapper des monstres) peut désigner :
 Monster Bash, flipper fabriqué par Williams et sorti en 1998 ;
 Monster Bash, jeu vidéo développé et publié par Apogee Software et sorti en 1993 ;
 Monster Bash, jeu vidéo d'arcade.